A ruota libera – film del 2000 diretto da Vincenzo Salemme
 A ruota libera – programma televisivo del 2019
 A ruota libera / Freewheeling: The Duet Album – album di Graziano Romani del 2018